Humberfloden kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Humberfloden (Newfoundland och Labrador), 
 Humberfloden (Ontario), 

Robotskapade Kanadaförgreningar